Wit licht (natuurkunde), licht dat bestaat uit alle (complementaire) kleuren van het spectrum.
 Wit licht (film), een film van Jean van de Velde.
 Wit Licht (album), een muziekalbum van Marco Borsato.
 Wit licht (lied), de eerste single van dat album.
 Wit Licht (concert), de concertreeks van Marco Borsato naar aanleiding van dit album.
 Wit Licht Live, dubbel-live cd van registratie concertreeks van Marco Borsato.